Ля́рский — фамилия; имеет женскую форму ''Ля́рская.
 Лярский, Алексей Петрович (1923—1943) — советский актёр.
 Лярский, Иван Герасимович (1897—1964) — советский военачальник, генерал-майор.